Messa steht für:

 Messa (Band), italienische Doom-Metal-Band
 Messa (Niger), Dorf in der Gemeinde Chétimari in Niger
 Messa (Yaoundé), Stadtviertel von Yaoundé in Kamerun
 Messa, Messe von Giacomo Puccini, siehe Messa di Gloria (Puccini)

Messa ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Cristina Messa (* 1961), italienische Medizinerin, Hochschullehrerin und Wissenschaftsministerin
 Mónica Messa (* 1966), spanische Basketballspielerin
 Roberto Messa (* 1957), italienischer Schachspieler
 Vittorio Messa (* 1951), italienischer Politiker
 Walter Messa (* 1939), italienischer Wasserspringer